Крістіна Торренс-Валеро була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Йоанна Сакович.

Дінара Сафіна виграла титул, у фіналі перемігши Генрієту Надьову, яка знялася за рахунку 6–3, 4–0 на користь Сафіної.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2002
Тур WTA 2002